Доброво́льное — село в составе Будённовского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Добровольный,
 Добровольный (Симаковка).

География 
Расстояние до краевого центра: 174 км.

Расстояние до районного центра: 80 км.

На реке Кума.

На юго-западе: посёлок Брусиловка

На западе: село Стародубское

История 
Основано в 1882 году.

До 16 марта 2020 года село входило в упразднённый Архиповский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 58 %, даргинцы — 36 %.

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

В селе две улицы — Ленина и Октябрьская. В северной части населённого пункта находится общественное открытое кладбище площадью 10 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)